Svingrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svingrund, Vörå, Österbotten, 
 Svingrund, Vasa, Österbotten,

Se även
Svingrundet
Svingrunden

Robotskapade Finlandförgreningar